Jesidisch steht für:

 die Jesiden betreffend
 Kurmandschi in Armenien und im Irak
 Jesidische Schrift, ein kurdisches Schriftsystem, siehe Unicodeblock Jesidisch